Wieselbach ist ein geographischer Name:

 Wieselbach, ehemalige Gemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, heute Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Baumholder
 Wieselbach (Wielenbach), rechter Zufluss des Wielenbachs (zum Lech) bei Holzlehen, Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Vieselbach
 Wiesbach
 Wieselsbach, anderer Name am Ober- und Mittellauf des Warenbach (Brigach), rechter Zufluss der Brigach in Villingen, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

 Wiesenbach
 Zwieselbach